Film en televisie
The Day After Tomorrow (2004), een Amerikaanse apocalyptische film geregisseerd door Roland Emmerich
The Day After Tomorrow (1945), een alternatieve titel voor de film Strange Holiday
The Day After Tomorrow (televisieprogramma), een televisieprogramma pilot met in de hoofdrollen Brian Blessed en Nick Tate

Boek
The Day After Tomorrow (boek), een roman geschreven door Allan Folsom

Muziek
Day after tomorrow (band), een Japanse band.
The day after tomorrow (Saybia) (2002), een lied van Saybia